Route nationale 84 peut faire référence à :
 la route nationale 84, en Belgique ;
 la route nationale 84, en Estonie ;
 la route nationale 84 en France.

Voir aussi